Klusbach ist der Name von Fließgewässern:

in Deutschland:
 Klusbach (Lamme), linker Zufluss der Lamme (Fluss) in Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

in der Schweiz:
 Klusbach (Birs), linker Zufluss der Birs bei Aesch, Kanton Basel-Landschaft
 Klusbach (Freibach) oder Dorfbach, rechter Quellbach des Freibachs in Thal, Kanton St. Gallen
 Klusbach (Rhein), rechter Zufluss des Rheins in Schaffhausen, Kanton Schaffhausen